

Patronyme 
 Bruce Beutler, généticien américain, spécialiste en immunologie, récipiendaire du prix Nobel de physiologie ou médecine en 2011 ;
 Jean Beutler, pilote de rallye français occasionnel. ;
 Maja Beutler (1936-2021), écrivain suisse ;
 Nicole Beutler (née en 1969), actrice autrichienne ;